A United Airlines 232-es járat egy McDonnell Douglas DC-10-es gép volt 1989-ben, amely Denverből Chicagóba tartott. Egyszer csak egy robbanás rázta meg a gép hátulját. A 2-es hajtómű turbinája szétrobbant. Az egyik motor hűtését végző ventilátor propellere elszabadult, és átvágta a közelében húzódó hidraulikus vezetékeket. A gép irányíthatatlanná vált, és hosszú küzdelem után a kényszerleszállást az optimálisnál háromszor magasabb sebességgel volt kénytelen megkísérelni. A gép sikertelen kényszerleszállást hajtott végre, amely 112 utas életébe került.

A baleset 

A repülőgép délután 14:09-kor a repülőgép felszállt Denverből. Hirtelen 3 óra 16 perckor a 2-es hajtómű turbinája szétrobbant, és a szerteszét repülő alkatrészek megrongálták mindhárom hidraulikarendszer vezetékeit. 3 óra 17-kor Haynes kapitány leállította a rossz hajtóművet. A gép önlengésbe kezdett. William Records első tiszt azonnal kikapcsolta a robotpilótát, és megpróbálta irányítani a gépet, ám Dudley Dvorak jelentette, hogy a hidraulikanyomás megszűnt. A hajtóművek segítségével aztán vízszintesbe hozták a gépet, majd Alfred Haynes kapitány felhívta a tornyot és vészhelyzetet jelentett.

A szerkezeti károsodások miatt a géppel csak jobbra tudott fordulni. Majd az irányító megadta az irányt Sioux City felé. A gép 11000 méterről körözve süllyedt a repülőtér felé. Ekkor Dennis Fitch DC-10-es oktató belépett a pilótafülkébe, segítséget nyújtva a két pilótának, és a fedélzeti mérnöknek, Dudley Dvoraknak. Nagy nehezen sikerült stabilizálni a gépet.

Ekkor kezdődtek a bajok: Sioux City repterét elérték, de nem a kijelölt kifutópályát. Amikor kiengedték a futóművet, elvesztették az irányítást, és mire sikerült visszanyerni a kontrollt, a magasságuk elfogyott. Azonban túl nagy sebességgel közelítettek a repülőtér felé, mert elértek az önlengés süllyedő fázisába. Ráadásul csak 3 óra 59 perckor derült ki a tűzoltók számára, hogy nem a megfelelő futópályán állnak. A gép ráadásul 560 métert süllyedt percenként, ami hatszorosa(!) a normális értéknek, és 150 km/órás sebességgel gyorsabbak voltak a kelleténél.

A repülőgép délután 4 óra 16-kor a földbe csapódott. A gép jobbra dőlt, a jobb szárny és a 3-as hajtómű ért először földet, amitől kigyulladtak és leszakadtak a törzsről. A gép ezután átfordult, majd darabokra szakadt. A tűzoltók eloltották a lángokat, és 184 túlélőt számoltak össze.

Külső hivatkozások 
 NTSB Accident report of United Airlines Flight 232
 Cockpit voice-recorder transcript (pdf) (NB contains error)
 A talk given by the pilot describing the crash at NASA Dryden in 1991
 Flight 232 Memorial depicting Lt. Colonel Dennis Nielsen carrying Spencer Bailey
 "17th Anniversary Tribute of Flight 232"
 News report with video of crash landing of Flight 232, ABC News, July 19, 1989
 Pre-crash landing photos from Airliners.net
 Martha Conant tells her story of surviving the crash.
  – 1992 TV movie
 Cockpit voice-recorder recording at time of impact
 Accident photos
 A detailed description of the accident
 Errol Morris’ First Person (interview with Denny Fitch)

Jegyzetek 

Légi katasztrófák
1989 a légi közlekedésben